Пётр Ве́йнер:
 Вейнер, Пётр Аркадьевич (1873—1938) — русский морской офицер, литератор, советский дипломат и педагог, племянник П. П. Вейнера-старшего.
 Вейнер, Пётр Петрович (старший) (1842—1903) — русский промышленный и общественный деятель, благотворитель.
 Вейнер, Пётр Петрович (1879—1931) — русский общественный деятель, издатель и коллекционер, сын П. П. Вейнера-старшего.